O Grande Prêmio da Malásia de 2008 foi a décima sétima etapa da Temporada de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 17 e 19 de outubro de 2008 no Sepang International Circuit.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc

Malasia
2008
Desporto na Malásia em 2008